Jutta Röchling (* im 20. Jahrhundert) ist eine ehemalige deutsche Hockeyspielerin.

Werdegang 

Jutta Röchling entstammt aus zwei bedeutenden deutschen Unternehmerfamilien. Ihr Vater, Richard Röchling (1904–1986), war Teilhaber des Röchlingschen Industriebesitzes, ihre Mutter war eine geborene Stinnes. Da ihr Vater zu den Mäzenen des Mannheimer Hockeyclubs gehörte, interessierte sie sich von Jugend an für den Feldhockeysport und wurde Mitglied des HC Mannheim. Da ihre Leistungen es rechtfertigten, wurde sie schon bald zunächst in die Frauenstammmannschaft ihres Vereins, später auch in die deutsche Frauennationalmannschaft im Feldhockey berufen. In der Nationalmannschaft spielte sie in den Jahren 1961 – 1963  13 Mal Feldhockey für Deutschland. (Dort unter ihrem späteren Familiennamen Greinert registriert).

Am 3. März 1962 zeichnete Bundespräsident Heinrich Lübke zahlreiche deutsche aktuelle Nationalspielerinnen im Feldhockey, darunter auch Jutta Röchling neben z. B. Hannelore Blumenberg, Greta Feurich und Bärbel Aichinger mit dem Silbernen Lorbeerblatt aus.

Jutta Röchling heiratete Klaus Greinert, der ebenfalls ein mit dem Silbernen Lorbeerblatt dekorierter Feldhockeyspieler war und den sie beim HC Mannheim kennen gelernt hatte. Da beide sich, wie die ganze Familie Röchling, auch ehrenamtlich um den Mannheimer HC verdient gemacht hatten, wurden sie 2016 mit dem Life-Time-Award des HC Mannheim geehrt.

Seit 1988 war Jutta Röchling Mitglied im Aufsichtsrat von Duravit. Ihr Sohn Gregor Greinert war später Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens.

Einzelnachweise 

Hockeynationalspieler (Deutschland)
Träger des Silbernen Lorbeerblattes
Geboren im 20. Jahrhundert
Deutscher
Frau